Маркош (, ) — венгерская и словацкая фамилия. Известные носители:
 Маркош, Йожеф (1912—1987) — венгерский артист, актёр и юморист.
 Маркош, Ян (род. 1985) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2007).